Акчулпанова тюба (Ялангас Телтим) — административно-территориальная и субэтническая единица, входившая в Стерлитамакский уезд Российской Империи. В состав тюбы входили деревни Кучербаево (Акчулпаново), Карайганово, Ишеево.

Акчулпанова тюба — это земли, принадлежавшие роду Акчулпановых. Основатель рода Акчулпан родился в XVIII веке, в 1798 стал кантонным начальником 7-го кантона, дослужился до чина капитана и стал потомственным дворянином.

В 1801 году он купил 2350 десятин земли, но через 43 года его сыновья и внуки продали её крестьянам.

Сын Кучербая Аралбай отличился храбростью в боях под г. Кобрин 1812 года и был награждён орденом св. Анны IV степени (ЦГИА РБ. Ф.2.Оп.1.Д.4523).

Ссылки 
 Упоминание Акчулпановой тюбы в монографии Акманов А. И. Земельные отношения в Башкортостане и башкирское землевладение во второй половине 16-начале 20 в. — Уфа : Китап, 2007

История Ишимбайского района